Фридрих II, изборник Саксоније (Лајпциг, 22. август 1412 – Лајпциг, 7. септембар 1464)је био изборник Саксоније. Био је син Фридриха I и Катарина од Брауншвајг-Линебурга.

Породично стабло 

Рођени 1412.
Умрли 1464.
Династија Ветин
Рођени 1412.
Умрли 1464.